

Architettura 
 Castello di Kanazawa – castello eretto a Kanazawa, nella prefettura di Ishikawa, Giappone

Geografia 
 Kanazawa – città giapponese della prefettura di Ishikawa

Persone 
 Hirokazu Kanazawa (1931) – karateka e maestro di karate giapponese
 Hiroshi Kanazawa (...) – calciatore giapponese
 Jō Kanazawa (1976) – calciatore giapponese
 Shin Kanazawa (1983) – calciatore giapponese

Sport 
 Zweigen Kanazawa – società calcistica giapponese di Kanazawa

Trasporti 
 Stazione di Kanazawa – principale stazione ferroviaria di Kanazawa